ИВП — многозначная аббревиатура, в зависимости от контекста может обозначать:
 Институт водных проблем
 Источник высоковольтного питания
 Использование воздушного пространства